Priemer ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Priemer (* 1965), deutsche Motorjournalistin
 Petra Priemer (* 1961), deutsche Schwimmerin
 Rolf Priemer (1940–2017), deutscher Journalist und Politiker (DKP)
 Rudolf Priemer (1938–2022), deutscher Heimatforscher und Regionalforscher